Kalliopauha kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalliopauha (klippa), Mellersta Österbotten, Karleby, 
 Kalliopauha (ö), Mellersta Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar